Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji AEGON Open Nottingham 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o obnovenou událost ATP World Tour, když poslední předchozí ročník mužské čtyřhry byl odehrán v roce 2008.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený australsko-brazilský pár Chris Guccione a André Sá, který ve finále zdolal turnajové dvojky Pabla Cuevase z Uruguaye a Španěla Davida Marrera výsledkem 6–2 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Marcel Granollers /  Leander Paes (čtvrtfinále)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (finále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Dominic Inglot /  Jamie Murray (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nottingham Open 2015